Evgenij Ševčuk – politico moldavo
 Irina Ševčuk – ex cestista russa
 Jurij Julianovič Ševčuk – cantante e chitarrista russo
 Serhij Ševčuk – calciatore ucraino
 Svjatoslav Ševčuk – arcivescovo cattolico ucraino
 V″jačeslav Ševčuk – ex calciatore ucraino